Kupu (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu
Kupu (Dukuhturi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de Indonesische provincie Midden-Java
Kupu (Wanasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de Indonesische provincie Midden-Java
Kupu (editor), een teksteditor